Quintus Curtius Rufus, Romeins senator (1e eeuw)
 Jan Curtius, Luiks wapenhandelaar (16e-17e eeuw)
 Museum Grand Curtius in Luik
Curtius (bier), Luiks bier